A 21-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Masculin a avut loc în perioada 16 ianuarie-1 februarie 2009 în Croația. Croația a fost desemnată țara organizatoare dintr-un grup de patru potențiale țări gazdă, grup ce a inclus Cehia, Grecia și România. Meciul și ceremonia de deschidere s-au desfășurat la Split iar finala la Zagreb. Franța a câștigat campionatul după ce a învins în finală Croația cu scorul de 24 - 19 devenit pentru a treia oară campioană mondială.

Locuri competiție 
Șapte orașe croate au fost selectate drept gazde ale Campionatului Mondial 2009: Split, Zadar, Osijek, Varaždin, Poreč, Zagreb și Pula.

Echipe

Runda preliminară 

Timpul: Ora României (UTC+2)

Runda principală

Runda finală

Cupa Președintelui

Grupa I (Pula)

Grupa II (Poreč)

Locurile 5-24

Clasament final

Statistici 
 Cel mai bun jucător: Igor Vori 
 Cel mai bun golgheter: Kiril Lazarov : 92 goluri (9 meciuri)

Echipa Mondială 2009 
 Portar: Thierry Omeyer 
 Extremă stânga: Michaël Guigou 
 Inter stânga: Blazenko Lackovic 
 Centru: Nikola Karabatic 
 Inter dreapta: Marcin Lijewski 
 Extremă dreapta: Ivan Čupić 
 Pivot: Igor Vori

Legături externe 
 Site oficial 

2009 în handbal
Competiții de handbal
Sport în Croația